Фирмину () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сенадор-Фирмину — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Фирмину-Алвис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.

Фамилия 
 Фирмину, Луис (род. 1982) — бразильский боец смешанного стиля.